Manastirica est un toponyme qui peut désigner :
Manastirica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
Manastirica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo ;
Manastiricë/Manastirica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren/Prizren ;
le monastère de Manastirica, près de Kladovo.